Конверсія (від ) — перетворення, обмін, заміна.

Економіка 
 Конверсія в інтернет-маркетингу — пропорція, залежність числа покупок від кількості відвідувачів та відвідувань сайту.
 Конверсія озброєнь (тж. військова конверсія) — скорочення випуску озброєнь оборонною промисловістю, можливо також переорієнтація індустрії на виробництво цивільної продукції
 Валютна конверсія — обмін валюти певної країни на іноземну.
 Конверсія позики — зміна доходності позики. Держава, як правило, зменшує розмір відсотків, які мають виплачуватися за позиками
 Конверсія державного боргу

Гуманітарні і суспільні науки 
 Конверсія — у мовознавстві перехід даної основи в іншу парадигму словозміни.
 Конверсія — у психології перехід психічного конфлікту в фізичний симптом.
 Конверсія власності — у праві зміна правовласника.
 Конверсія релігійна — у релігієзнавстві перехід в іншу віру.

Природничі і точні науки 
 Конверсія газів — процес переробки газів з метою зміни складу похідної газової суміші
 Інтеркомбінаційна конверсія
 Ретроконверсія (тж. ретроспективна конверсія) — технологія переведення даних з графічних форматів після сканування в текстовий формат
 Конвертація даних — перетворення даних з одного формату на інший

Див. також 
 Конвертер
 Міжнародний центр конверсії у Бонні